Edward Douglass White (ur. 1795, zm. 1847) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów i gubernator Luizjany
 Edward Douglass White (ur. 1845, zm. 1921) – amerykański polityk, senator i sędzia Sądu Najwyższego
 Edward Higgins White (ur. 1930, zm. 1967) – amerykański astronauta, pierwszy który odbył spacer w przestrzeni kosmicznej